Ludwik Szydłowski (ur. 1890) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Ludwik Szydłowski (ur. 1895) – stolarz, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy